Berengarius Raymond I van Barcelona (1005-1035), graaf van Barcelona (1017-1035)
 Berengarius Raymond II van Barcelona (1053-1096), graaf van Bardelona (1076-1096)
 Berengarius Raymond van Provence (1114-1144), graaf van Provence (1131-1144)